El davanter brasiler Ronaldinho va guanyar el FIFA World Player of the Year 2004.

Resultats

Homes 

FIFA World Player
Competicions futbolístiques del 2004